Dzahadjou Hambou, une ville de la commune de Djoumoipangua, dans la préfecture de Hambou aux Comores
Dzahadjou (Mbadjini-Est), une ville de la commune d'Itsahidi, dans la préfecture de Mbadjini-Est aux Comores
Dzahadjou (Oichili-Dimani), une ville de la commune de Oichili Yadjou, dans la préfecture de Oichili-Dimani aux Comores
Dzahadjou (Itsandra-Hamanvou), une ville de la commune de Mbadani, dans la préfecture d'Itsandra-Hamanvou aux Comores